Le championnat du monde de snooker 1950 a lieu à la tour de Blackpool en Angleterre. C'est la quatrième finale consécutive entre Fred Davis et Walter Donaldson. Donaldson l'emporte, et Davis réalise le meilleur break du tournoi (140).

Tableau final

Qualifications

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1950
Snooker
Snooker 1950
Sport à Blackpool
Snooker